QRV ist:
 eine Abkürzung für Quotenrückversicherung
 ein Q-Schlüssel in der Funktechnik mit der Bedeutung „Funkbereitschaft“
 der Name der 1946–1980 herausgegebenen Amateurfunk-Zeitschrift QRV Amateur Radio

QRV